Salm-Neufville ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Dominik zu Salm-Neufville-Leuze (1708–1778), Fürst von Salm-Kyrburg und Reichsfürst, siehe Johann Dominik zu Salm-Kyrburg
 Ludwig von Salm-Neufville (1618–1636), deutscher Reichsfürst, Wild- und Rheingraf und Fürst zu Salm, siehe Ludwig zu Salm
 Ludwig Otto zu Salm-Neufville (1674–1738), Wild- und Rheingraf zu Dhaun, Reichsfürst und Fürst zu Salm, siehe Ludwig Otto zu Salm
 Philipp Joseph zu Salm-Neufville-Leuze (1709–1779), Fürst von Salm-Kyrburg und Reichsfürst, siehe Philipp Joseph zu Salm-Kyrburg

Siehe auch:
 Stammliste der Rheingrafen #Linie Salm-Neufville